Als Steelguitar, Steel Guitar oder Steel-Gitarre werden folgende Arten von Gitarren bezeichnet:

 Die Lap-Steel-Gitarre (Hawaiigitarre)
 Die Pedal-Steel-Gitarre, ein auf Beinen stehendes Instrument ähnlich der Lap-Steel-Gitarre, bei dem zusätzlich die Tonhöhe per Pedalen verändert werden kann.